Il doppio del torneo di tennis Hawaiian Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tim Gullikson e Tom Gullikson che hanno battuto in finale Peter Fleming e John McEnroe 7–6, 7–6.

Teste di serie 

 Fred McNair /  Raúl Ramírez (semifinali)
 Peter Fleming /  John McEnroe (finale)

 Sandy Mayer /  Sherwood Stewart (primo turno)
 Gene Mayer /  Hank Pfister (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hawaiian Open 1978